Meindl kan henvise til flere artikler: 

 Eugen Meindl – en tysk general under 2. verdenskrig.
 21. Luftwaffe feltdivision – en infanteridivision under Luftwaffe i 2. verdenskrig.
 Meindl (firma), et skotøjsfirma baseret i Bayern, Tyskland.